A MOL Magyar Kupa 2021–2022-es kiírásában a Magyar Labdarúgó-szövetség döntésének értelmében az NB I-es, illetve az NB II-es csapatok a hatodik fordulóban, 2021. szeptember 18-án kapcsolódnak be a küzdelmekbe. Ez a kupa 82. kiírása, másodszor MOL Magyar Kupa néven.

Az Újpest története 11. kupagyőzelmét aratta a tavalyi sorozat végén, miután a döntőben 1–0-ra legyőzte a Fehérvár csapatát.

Lebonyolítás 
A 3. fordulóban a 2021–2022. évi elsőosztályú bajnokságban szereplő 32 csapat kiemelt. A kupa minden párharca egy mérkőzésen dőlt el. Ha a rendes játékidőben nem születik döntés, akkor 2x15 perc hosszabbítás következik, ha ezek után sincs győztes, akkor büntetőpárbaj jön.

Fordulók, időpontok és gólok száma

Induló csapatok

Eredmények
Jelmagyarázat:

 b.u. – büntetőrúgások utáni eredmény
 h.u. – 2×15 perc hosszabbítás utáni eredmény
 A párharcokból a vastaggal jelölt csapatok jutottak tovább.

6. forduló (főtábla 1. forduló)

7. forduló (főtábla 2. forduló)

8. forduló (főtábla 3. forduló)

9. forduló (főtábla 4. forduló)

10. forduló (főtábla 5. forduló-nyolcaddöntő)

11. forduló (főtábla 6. forduló-negyeddöntő)

12. forduló (főtábla 7. forduló-elődöntő)

13. forduló (főtábla 8. forduló-döntő)

Góllövőlista 
A táblázatban kizárólag azokat a labdarúgókat jelenítjük meg, akik legalább 3 gólt szereztek.

Frissítve: 2022.04.21.

Jegyzetek 

magyar kupa
magyar kupa